Velika nagrada Španije 2013 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 12. maja 2013 na dirkališču Circuit de Catalunya, Montmeló. Zmagal je Fernando Alonso, Ferrari, drugo mesto je osvojil Kimi Räikkönen, Lotus-Renault, tretje pa Felipe Massa, Ferrari.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:21,913
| 1:21,776
| 1:20,718
| 1
|-
! 2
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:21,728
| 1:21,001
| 1:20,972
| 2
|-
! 3
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:22,158
| 1:21,602
| 1:21,054
| 3
|-
! 4
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:22,210
| 1:21,676
| 1:21,177
| 4
|-
! 5
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:22,264
| 1:21,646
| 1:21,218
| 5
|-
! 6
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:22,492
| 1:21,978
| 1:21,219
| 9
|-
! 7
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:22,613
| 1:21,998
| 1:21,308
| 6
|-
! 8
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:22,342
| 1:21,718
| 1:21,570
| 7
|-
! 9
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 1:23,116
| 1:21,790
| 1:22,069
| 8
|-
! 10
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:22,663
| 1:22,019
| 1:22,233
| 10
|-
! 11
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:22,905
| 1:22,127
|
| 11
|-
! 12
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:22,775
| 1:22,166
|
| 12
|-
! 13
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 1:22,952
| 1:22,346
|
| 13
|-
! 14
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:23,166
| 1:22,355
|
| 14
|-
! 15
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 1:23,058
| 1:22,389
|
| 15
|-
! 16
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 1:23,218
| 1:22,793
|
| 19
|-
! 17
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 1:23,260
| 
|
| 16
|-
! 18
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:23,318
|
|
| 17
|-
! 19
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 1:24,661
|
|
| 18
|-
! 20
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 1:24,713
|
|
| 20
|-
! 21
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 1:24,996
|
|
| 21
|-
! 22
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 1:25,070
|
|
| 22
|-
! colspan=8|Vir:
|}

 Dirka 

|-
! 1
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso| Ferrari| 66
| 1:39:16,596
| 5
| 25|-
! 2
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen| Lotus-Renault| 66
| +9,338
| 4
| 18|-
! 3
| align="center" | 4
|  Felipe Massa| Ferrari| 66
| +26,049
| 9
| 15|-
! 4
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel| Red Bull-Renault| 66
| +38,273
| 3
| 12|-
! 5
| align="center" | 2
|  Mark Webber| Red Bull-Renault| 66
| +47,963
| 7
| 10|-
! 6
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg| Mercedes| 66
| +1:08,020
| 1
| 8|-
! 7
| align="center" | 14
|  Paul di Resta| Force India-Mercedes| 66
| +1:08,988
| 10
| 6|-
! 8
| align="center" | 5
|  Jenson Button| McLaren-Mercedes| 66
| +1:19,506
| 14
| 4|-
! 9
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez| McLaren-Mercedes| 66
| +1:21,738
| 9
| 2|-
! 10
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo| Toro Rosso-Ferrari| 65
| +1 krog
| 11
| 1'''
|-
! 11
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 65
| +1 krog
| 19
|
|-
! 12
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 65
| +1 krog
| 2
|
|-
! 13
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 65
| +1 krog
| 13
|
|-
! 14
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 65
| +1 krog
| 17
|
|-
! 15
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 65
| +1 krog
| 15
|
|-
! 16
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 65
| +1 krog
| 16
|
|-
! 17
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 65
| +1 krog
| 22
|
|-
! 18
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 64
| +2 kroga
| 20
|
|-
! 19
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 64
| +2 kroga
| 21
|
|-
! Ods
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 54
| Trčenje damage
| 12
|
|-
! Ods
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 23
| Kolo
| 18
|
|-
! Ods
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 9
| Vzmetenje
| 6
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in viri 

Formula 1 sezona 2013
2013